Lewis Young (Enfield, 12 de diciembre de 1933) es un expiloto británico de motociclismo, que participó en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1958 hasta su muerte en 1970. Su mejor temporada fue en 1969 en el que acabó decimoquinto lugar en la clasificación general de 500cc.

Resultados en el Campeonato del Mundo 
Sistema de puntuación desde 1950 hasta 1968:

Sistema de puntuación desde 1969 en adelante:

(Carreras en negrita indica pole position; carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo del Reino Unido
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos de Norton